Podlog (Črnomelj), een plaats in de Sloveense gemeente Črnomelj
 Podlog (Velike Lašče), een plaats in de Sloveense gemeente Velike Lašče